Ivry puede referirse a:

Canadá 
 Ivry, municipio situado en el Quebec (Canadá).

Francia 
 Ivry, localidad situada en la comuna francesa de Bagneux, en el departamento de Indre y la región Centro.
 Ivry-en-Montagne, comuna francesa situada en el departamento de Côte-d'Or y la región de Borgoña.
 Ivry-la-Bataille, comuna francesa situada en el departamento del Eure y la región de la Alta Normandía.
 Ivry-le-Temple, comuna francesa situada en el departamento del Oise y la región de Picardía.
 Ivry-sur-Seine, comuna francesa situada en el departamento de Val-de-Marne y la región de Île-de-France, cuyos barrios son Le Petit-Ivry e Ivry-Port.

Otros 
 Puerta de Ivry, una de las puertas de París; y Avenida de Ivry, ambas en París. 
 Porte d'Ivry y Mairie d'Ivry, dos estaciones de la línea 7 del Metro de París.
 Familia de Ivry